7 miejscowości w Polsce: 
 Sarbinowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Sarbinowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Sarbinowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Sarbinowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz
 Sarbinowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Mielno
 Sarbinowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno; miejsce bitwy pod Sarbinowem (1758)
 Sarbinowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Zobacz też 
 Sarbinowo Drugie